Uefa Women's Champions League 2020/2021 var den 20:e säsongen av Uefa Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer, och den 12:e säsongen sedan turneringen bytte namn från Uefa Women's Cup. 

Finalen spelades på Gamla Ullevi i Göteborg, Sverige, den 16 maj 2021. Vinnarna av Uefa Women's Champions League 2020/2021 kommer automatiskt att kvalificera sig till gruppspelet i Uefa Women's Champions League 2021/2022, som kommer att vara den första säsongen som kommer inkludera ett gruppspel med 16 lag där 4 grupper kommer innehålla 4 lag vardera.

Förbundens tilldelning av lag
Maximalt 68 lag (om samtliga Uefas 55 medlemsländer tar sig in i turneringen) får delta i Uefa Women's Champions League 2020/2021. Förbundens placering, baserat på Uefas ligakoefficient för damer, används för att bestämma antalet lag som får medverka från varje enskilt medlemsland:
Förbund 1–12 får två lag vardera kvalificerade.
Alla andra förbund, om de kommer in i turneringen, får ett lag vardera kvalificerat.
Vinnaren av Uefa Women's Champions League 2019/2020 får ett extra lag kvalificerat om de inte kvalificerar sig till Uefa Women's Champions League 2020/2021 genom deras nationella liga.

Ett förbund måste ha en nationella fotbollsliga för att kunna få delta i turneringen. Från och med säsongen 2019/2020 organiserar 52 av Uefas 55 medlemsländer en fotbollsliga inom damfotboll, undantagen är Andorra, Liectenstein och San Marino.

Förbundsranking
Till Uefa Women's Champions League 2020/2021 tilldelas förbunden platser enligt deras tidigare placering på Uefas ligakoefficient under 2019, vilket tar hänsyn till deras prestationer i europeiska tävlingar från säsongen 2014/2015 till säsongen 2018/2019. Inför denna säsongen är det första gången som Nederländerna och Kazakstan tilldelas två platser i turneringen.

Noteringar
TH – Ytterligare en plats för titelhållaren
IR – Ingen rank (förbundet har inte deltagit i någon av säsongerna som används för att beräkna koefficienter)
IL – Ingen nationell fotbollsliga

Kvalspel

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Uefa Champions League 2020/2021
 Uefa Europa League 2020/2021

Källor
Officiell hemsida

Referenser